Babel Fish может означать:

 Вавилонская рыбка — вымышленное существо из цикла научно-фантастических романов «Автостопом по галактике» английского писателя Дугласа Адамса
 Babel Fish — сервис по переводу части текста или веб-страницы целиком, предоставлявшийся Yahoo! до мая 2012 года.
 Babel Fish — норвежская поп-рок группа

См. также
 Babel
 Вавилон